Черемново — название населённых пунктов в России:

 Черемново — деревня в Юсьвинском районе Пермского края.
 Черемново — деревня в Дновском районе Псковской области.
 Черемново — деревня в Печорском районе Псковской области.